Има двама представители на семейство Медичи известни като Джулио Медичи:

 Джулио ди Джулиано де Медичи (1478-1534) (папа Климент VII)
 Джулио ди Алесандро де Медичи (ок. 1533 – 1600) (незаконен син на последния владетел на Флоренция от основния клон на Медичите, Алесандро де' Медичи)